Ъгълът на поетите () е частта от южния трансепт на Уестминстърското абатство, в която са погребани поети, писатели и драматурзи, или са поставени техни мемориали.

Първият поет, погребан там, е Джефри Чосър. През вековете се формира традиция за почитане на писатели, допринесли за развитието на британската култура.

Погребани в Ъгъла на поетите

Източници 

Поезия
Култура на Англия